Rafael de Ceballos-Escalera puede referirse a los siguientes personajes históricos:

 Rafael de Ceballos-Escalera y Ocón, VI duque de Ostuni grande de las Dos Sicilias, general español que combatió en la guerra de independencia española, en el ejército Real del Perú y en la Primera Guerra Carlista.
 Rafael de Ceballos-Escalera y Meléndez de Ayones, II marqués de Miranda de Ebro.
 Rafael de Ceballos-Escalera y Sola, III marqués de Miranda de Ebro.
 Rafael de Ceballos-Escalera y Contreras, IV marqués de Miranda de Ebro.
 Rafael de Ceballos-Escalera y Fernández del Regatillo, V marqués de Miranda de Ebro.